Ervino Pocar – germanista e traduttore italiano
 Fausto Pocar – giurista, giudice e accademico italiano
 Valerio Pocar – avvocato, sociologo e professore universitario italiano